La Femme – autovettura del 1955
 La Femme – gruppo musicale francese